Мото Гран-Прі Нідерландів 2016 року, офіційна назва Motul TT Assen — восьмий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 24-26 червня 2016 року на трасі TT Circuit Assen, розташованій поруч з містом Ассен в Нідерландах. Гонки вперше за понад 65-річну історію Гран-Прі відбулись в неділю, а не в суботу, як до цього.

Переможці гонок всіх трьох класів здобули дебютні для перемоги: в «королівському» класі тріумфував австралієць Джек Міллер, в класі Moto2 — японець Такаакі Накагамі, в Moto3 — італієць Енеа Бастіаніні. Востаннє до цього три переможця-дебютанта було на Мото Гран-Прі Америк-2013: коли найшвидшими стали Марк Маркес, Ніко Тероль та Алекс Рінс відповідно. Гран-Прі стало історичним також для індійського виробника Mahindra, перша перемога якого в наймолодшому класі перервала домінування Honda та KTM.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі травмованого гонщика команди «Avintia Racing» Лоріса База продовжив заміняти Мікеле Пірро.

Всі три дні проведення Гран-Прі заїзди супроводжувала дощова погода. Це допомогло Андреа Довіціозо з команди «Ducati Team» здобути в перший поул в сезоні. Гонка також розпочалася за дощу. Зі старту гонки заїзд очолив Валентіно Россі, проте вже на третьому колі його обігнав Йонні Ернандес, який досить несподівано став з кожним колом відриватись від групи переслідувачів, до якої окрім Россі увійшли також  Довіціозо та Даніло Петруччі. Чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо, який зазнав тут серйозної травми у 2013-у також на мокрому треці, не зміг впоратись зі старими спогадами, та з кожним колом став втрачати позиції, відкочуючись у кінець пелетону. Ернандес з кожним колом нарощував свій відрив від групи переслідувачів, проте на 12 колі він впав і вибув з боротьби. З часом дощ став посилюватись, і на п'ятнадцятому колі дирекція гонки прийняла рішення про зупинку заїзду. Через деякий час було повідомлено про перезапуск гонки з скороченою до 12 кіл дистанцією, на старті якої гонщики повинні були бути розташовані згідно з позиціями, дійсними на момент закінчення 14-го кола. Таким чином, першим стартував Довіціозо, за ним розмістились Петруччі та Россі; лідер чемпіонату Марк Маркес стартував 5-им, Лоренсо — 19-им. На першому колі нової гонки в лідери виїхав Россі, Довіціозо ж впав на другому колі та вибув із боротьби. Россі також не довго очолював заїзд, повторивши долю Дові на третьому колі. Невдачею лідерів скористався Маркес, який очолив перегони. Поверхня треку залишалась вологою, тому гонщики намагалися їхати обережніше. Така ситуація вирівняла шанси пілотів заводських та незалежних команд у боротьбі за перемогу. Цим скористався австралієць Джек Міллер, який на четвертому колі обігнав Марвеса та очолив гонку. Він зберіг свою позицію до самого фінішу, здобувши дебютну перемогу в кар'єрі за часи виступів у «королівському» класі. Вона також стала першою для команди «Estrella Galicia 0,0 Marc VDS». Марк Маркес фінішував другим, третім став Скотт Реддінг, для якого цей подіум став дебютним у сезоні. Лоренсо ж зумів піднятись на 10-е місце після невдалого старту.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дебютну перемогу в кар'єрі здобув японський гонщик Такаакі Накагамі (команда «Idemitsu Honda Team Asia»). Він непогано стартував у гонці, закінчивши перше коло 5-им. В подальшому він здійснив кілька обгонів, піднявшись на шостому колі на друге місце. На десятому колі Такаакі зумів обігнати Франко Морбіделлі та очолити заїзд. До кінця гонки він зумів втриматись на першій позиції. Другим фінішував чинний чемпіон серії Йоан Зарко, третім — Франко Морбіделлі. Третій поспіль подіум Зарко дозволив йому випередити Алекса Рінса та очолити загальний залік.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
До етапу відбулись зміни в складі команди «Platinum Bay Real Estate» — Карела Ханіку, який не здобув до цього жодного очка, замінив Данні Веб. Травмованого Хорхе Наварро (команда «Estrella Galicia 0,0») замінив Лоренцо Далла Порта, а вже по ходу Гран-Прі, після першого дня практики, Альберт Аренас замінив Хорхе Мартіна («ASPAR Mahindra Team Moto3»).

Гонка стала знаковою відразу з кількох причин: дебютну перемогу у змаганнях здобув італієць Франческо Багная. Його тріумф став також першим для індійського виробника Mahindra. Подіум доповнили ще два представники Італії: другим став Фабіо Ді Джанантоніо, третім — Андреа Міньйо. Лідер чемпіонату вперше у сезоні фінішував за межами призової трійки, ставши 12-им. Це не завадило йому продовжувати очолювати загальний залік чемпіонату з перевагою в 48 очок над найближчим переслідувачем Хорхе Наварро.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик після закінчення гонки був покараний переміщенням на одну позицію назад.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Нідерландів
2016
Нідерланди
2016 у нідерландському спорті